Friedrichsgabe steht für:
 Friedrichsgabe, Ortsteil von Norderstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, siehe Friedrichsgabe (Norderstedt)
 Friedrichsgabe, deutscher Name von Furmanowo, Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Furmanowo (Kaliningrad, Osjorsk)
 Frederiksgave, afrikanische Goldküste

Siehe auch:
 Friedrichsgabekoog